Alfredo Chaves kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Veranópolis (ort), Rio Grande do Sul, 
 Alfredo Chaves (ort), Espírito Santo, 
 Alfredo Chaves (kommun), Espírito Santo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar